Милан Степишник (; 11 ноября 1910, Любляна — 18 ноября 1950, Кочевье) — словенский легкоатлет, метатель молота, знаменосец сборной Югославии на летних Олимпийских играх 1936 года.

Биография 
По образованию инженер-химик. Член атлетического клуба «Иллирия» (Любляна). Дважды чемпион Югославии: 1935 (результат 45,58 м) и 1937 (45,58 м). На Олимпиаде в Берлине был знаменосцем сборной Югославии. Выступал в метании молота в Берлине, но не преодолел квалификацию. Трижды чемпион Балканских игр: 1934 (результат 48,99 м), 1939 (49,55 м) и 1940 (54,42 м). Личный рекорд в 54,64 м установил в 1940 году.

Во время Второй мировой войны был арестован немцами и отправлен в концлагерь Дахау. В 1948 году предстал перед судом Любляны в ходе , обвинялся в сотрудничестве с оккупационными властями. Вместе с ещё семью людьми был приговорён к смертной казни через расстрел.

См. также 
 Югославия на летних Олимпийских играх 1936

Примечания

Литература 
 Енциклопедија физичке културе ЈЛЗ Загреб 1977. Резултати атлетских такмичења

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Сербии 

Метатели молота Югославии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Словенский коллаборационизм
Расстрелянные в Словении
Заключённые концлагеря Дахау
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Казнённые в 1950 году